De Puta Madre (band), Belgische hiphop band
De Puta Madre 69, kledingmerk